Bernard Berisha – calciatore kosovaro
 Besart Berisha – calciatore kosovaro
 Dardan Berisha – cestista kosovaro
 Ergün Berisha – ex calciatore turco
 Etrit Berisha – calciatore albanese
 Florian Berisha – calciatore svizzero
 Ilir Berisha – calciatore kosovaro
 Mërgim Berisha – calciatore tedesco
 Sali Berisha – politico albanese
 Sedat Berisha – calciatore macedone
 Valmir Berisha – calciatore svedese
 Valon Berisha – calciatore kosovaro
 Veton Berisha – calciatore norvegese
 Yllka Berisha – modella e cantante kosovara